Abu-Saïd (timúrida), (1424-1469) soldà timúrida
 Abu-Saïd Gardezí (Gardiz, Afganistan, ? - ~1061), geògraf i historiador musulmà 
 Abu-Saïd Abd-al-Màlik ibn Kurayb al-Asmaí (~741-828), filòleg àrab, probablement de la regió de Bàssora 
 Abu-Saïd al-Jannabí, (845/855- 913/914), daï ismaïlita i fundador de l'estat càrmata a Bahrayn
 Abu-Saïd al-Muhàl·lab ibn Abi-Sufra (Tawwaj, 632 - Merv, ~702), general àrab del segle VII, epònim dels muhal·làbides 
 Abu Said Bahadur Khan, (Udjan, 1305 - Karabagh, 1335), novè il-khan de Pèrsia
 Abu-Saïd ibn Abi-l-Khayr (Mayhana, Khurasan, 967- 1049), místic persa.
 Abu Said Khan, kan uzbek xaibànida de Transoxiana (1530-1533)
 Abu-Saïd Uthman I, segon emir independent dels abdalwadites o zayyànides de Tlemcen (1283 - ?)
 Abu-Saïd Uthman II, sultà abdalwadita de Tlemcen del 1348 al 1352, juntament amb el seu germà Abu-Thàbit I 
 Abu-Uthman Saïd ibn al-Hàkam al-Quraixí (Tavira, Gharb al-Àndalus, 1204 - Madina Manurqa, 1282), savi i arrais de Manurqa (1234-1282)